Ведрич:
 Ведрич — река в Гомельской области Белоруссии.
 Ведрич — деревня в подчинении Василевичского городского совета Речицкого района Гомельской области.
 «Ведрич» и «Ведрич-97» — названия белорусского футбольного клуба «Речица-2014» из Речицы в 1992—1996 и 1997—2013 годах, соответственно.
 «Ведрич» — марка джина производства белорусского предприятия «Минск Кристалл».